Косино́ — посёлок (в 1938—2012 — посёлок городского типа) в Зуевском районе Кировской области России. Расположен на реке Коса у её устья. Население —  чел. ().

История 
Статус посёлка городского типа — с 1938 года. С 2012 года — сельский населённый пункт.

ОАО «Косинская бумажная фабрика» является градообразующим предприятием, история которого начинается с 1784 года. Развивалась фабрика, развивался и поселок. В 1903 году при фабрике появилась начальная школа. В 1923 году был открыт один из первых детских садов в районе. В 1936 году школа стала средней, открылся клуб на 200 мест.

В 1931 году завершилась коллективизация, в Косино были созданы коллективные хозяйства, появились новые жилые дома, скотные дворы, столовая, поступили первые трактора. С 1964 года племсовхоз «Косинский» становится самостоятельным хозяйством. Специализация совхоза — разведение крупного рогатого скота холмогорской породы. Новое, передовое внедряла в практику селекционной работы Нина Борисовна Микрюкова — Заслуженный зоотехник РСФСР. За высокие результаты получили государственные награды доярки Л. И. Плетенева, Л. Ф. Никулина, А. Д. Катаева. Звездным годом племзавода явился 1977 год. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в честь 60-летия Октября хозяйство награждено переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску Почета на ВДНХ страны. На сегодняшний день сельхозпредприятие «Косинский» находится в стадии процедуры банкротства.

Население

Косинское городское поселение 
Это три населенных пункта: пос. Косино, деревня Кокоренцы и Торфопредприятие, территория поселения составляет 11 315 га, проживает в поселении 2380 человек. Местное самоуправление на территории поселения осуществляется через Косинскую поселковую Думу и администрацию поселения. Работают общественные формирования: совет ветеранов, совет общества инвалидов, ДНД, общественная комиссия по делам несовершеннолетних, с 2009 года работают совет молодежи, совет молодых предпринимателей. Медицинское обслуживание населения осуществляют Косинская городская больница и фельдшерско-акушерский пункт. Организацией досуга разных категорий населения занимаются муниципальный центр досуга и библиотека.

Экономика 
 ОАО «КБФ» (генеральный директор — Ефимов Сергей Борисович). Производится картон для фильтрации пищевых жидкостей и коробочный картон для технических нужд, работают две картоноделательных машины. В 2008 году было выработано 1102 тонны картона, который реализован на винные и консервные заводы России, Беларуси, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Украины.
 Торговля продовольственными и промышленными товарами обеспечивается на территории поселения в 6 торговых точках, которые обслуживают ТФ «Чепца», ООО «Колос», имеются две пекарни. В 2008 г. закончилась газификация поселения. Установлено оборудование в 359 домовладениях. В январе 2009 года начал работу газовый модуль по ул. Будённого.

Транспорт 
Через посёлок проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, в самом посёлке действует железнодорожная станция Коса. Формально возможно судоходство по реке Чепца до настоящего посёлка Косино согласно перечню внутренних водных путей РФ.

Русская православная церковь 
Гордостью поселка является церковь Николая Чудотворца, построенная в 2007 году.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Зуевского района
Бывшие посёлки городского типа Кировской области